Izel kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Izel-lès-Hameau, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Izel-lès-Équerchin, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France,